Hatschekia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Franz Poche 1902. Hatschekia ingår i familjen Hatschekiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Hatschekia